Аво () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Аво () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни

 Мелконян Монте Чарльзович — вірменський військовий діяч, якого в народі часто називають «Аво»